Университет Темпл, или Темпльский университет () — государственный исследовательский университет в г. Филадельфия, Пенсильвания. Основан в 1884 году. Имеет семь кампусов в Пенсильвании и международные кампусы в Риме, Токио, Сингапуре, Лондоне и Овьедо. В университете обучается более 40 000 студентов. Это один из крупнейших университетов США (занимает 26-е место среди крупнейших университетов страны). Темпл принадлежит к категории университетов, финансируемых из государственного бюджета, но при этом функционирующих независимо. В 2016 году в рейтинге лучших американских вузов по версии U.S. News & World Report университет занял 115-ое место.

Факультеты 
В состав университета входит 16 колледжей и школ (факультетов):
 Temple University School of Environmental Design
 Tyler School of Art
 Fox School of Business
 The Maurice H. Kornberg School of Dentistry
 Temple University College of Education
 Temple University College of Engineering
 College of Public Health
 Temple University Beasley School of Law
 Temple University College of Liberal Arts
 Temple University College of Science and Technology
 Temple University School of Medicine
 Boyer College of Music and Dance
 Temple University School of Pharmacy
 Temple University School of Podiatric Medicine
 Temple University School of Tourism and Hospitality Management
 Temple University School of Media and Communication

Кампусы 
Студенты могут жить в нескольких общежитиях на территории кампуса, которые включают в себя:
 Johnson and Hardwick Halls
 Peabody Hall
 James S. White Hall
 1940 Residence Hall
 1300 Residence Hall
 Morgan Hall
 Temple Towers

Спортивные команды 

Университет Темпл представлен в семнадцати видах спорта, в том числе:
 Американский футбол
 Баскетбол
 Бейсбол
 Гольф
 Большой теннис
 Фехтование

Выпускники и преподаватели 
 Дэнни Вудберн
 Хаге Гейнгоб
 Билл Косби
 Кунал Найяр
 Равиндра Сварупа Даса
 Ким Родс
 Боб Сагет
 Джесси Уильямс
 Кевин Харт
 Diplo
 Лори Этберг
 Рея Тадзири

См. также

Примечания

Ссылки 
 Сайт университета
 Сайт спортивной команды университета
 The true story of the Temple University 57 cent church

Появились в 1884 году в США
Университеты Филадельфии